{{DISPLAYTITLE:(16080) 1999 RX184}}

A (16080) 1999 RX184 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. szeptember 9-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói